Aubrey Drake Graham (născut pe 24 octombrie 1986), cunoscut după mononimul Drake, este un cântăreț canadian, rapper,compozitor și actor. S-a născut în Toronto, Ontario și a devenit cunoscut după ce a jucat rolul lui Jimmy Brooks în serialul de televiziune Degrassi: The Next Generation. Mai târziu acesta a cunoscut faima ca rapper, scoțând numeroase mixtape-uri după care a semnat cu Young Money Entertainment.

Albumul lui Drake, So Far Gone (2009), a lansat hitul ”Best I Ever Had” și hitul ”Successful”. Primul lui album de studio, Thank Me Later (2010), a debutat pe numărul unu în Billboard 200 și a lansat hituri de succes precum ”Over” și ”Find Your Love”. Acesta a fost certificat drept album de Platină de către Recording Industry Association of America (RIAA).

Viață și carieră

1986-2005: Începutul vieții și cariera de actor

Aubrey Drake Graham a fost născut pe data de 24 octombrie 1986 în Toronto, Ontario și este copilul lui Sandi Graham (născută Sher), o educatoare și Dennis Graham, un toboșar ce a lucrat cu Jerry Lee Lewis. Doi dintre unchii săi, Larry Graham și Teenie Hodges sunt de asemenea muzicieni. Tatăl lui Drake este un Afro-American din Memphis, Tennessee iar mama lui Drake este o Canadiancă de origine evreica. El a luat parte la Jewish day school și a avut parte de un Bar Mitzvah. Părinții lui ai divorțat când acesta avea 5 ani și a fost crescut de mama lui în două cartiere din Toronto. A locuit la capătul din vest al orașului pe Weston Road până în clasa a șasea când s-a mutat în înstăritul Forest Hill. Când era mic, a jucat hockey pentru Weston Red Wings. Drake a comentat despre mutarea lui în Forest Hill și despre lupta mamei sale pentru a-l crește spunând că ”Ea a vrut tot ce e mai bun pentru familia ei. Ne-a găsit o jumătate de casă în care puteam locui. Cealaltă familie avea etajul de deasupra iar noi aveam parterul. Eu locuiam în subsol, mama locuia la parter. Nu era mare, nu era luxoasă. Era exact ce ne puteam permite.”
Drake a început să meargă la liceul Forest Hill Collegiate Institute, unde a început să studieze și actoria, dar nu a terminat liceul. Acesta a fost unul dintre cele două licee pe care le-a urmat, din moment ce mai târziu s-a dus la Vaughan Road Academy, descriindu-l ca fiind ”sub orice manieră nu a fost cea mai ușoară școală de urmat. A fost o școală grea.” În ciuda faptului că a abandonat liceul, câțiva ani mai târziu, acesta a promovat în octombrie 2012.

Discografie

Turnee de concerte

Headlining
Away from Home Tour (2010)		
Club Paradise Tour (2012)
Would You like a Tour? (2013–14)

Joint tours
America's Most Wanted Tour (with Young Money) (2009)

Filmografie

Note 

Rapperi
Actori din secolul al XXI-lea
Oameni din Toronto
Canadieni expatriați în Statele Unite
Cântăreți canadieni
Evrei canadieni